

Opere
 Black Knight – film del 2001
 Il cavaliere del mistero (The Black Knight) – film del 1954
 Cavaliere Nero (Black Knight) – personaggio dei fumetti
 Black Knight – videogioco del 1984
 MechWarrior 4: Black Knight – videogioco del 2001
 Black Knight – manga del 2006
 Black Knight: The Man Who Guards Me – serie televisiva del 2017
 Il cavaliere nero (The Black Knight) – sinfonia di Edward Elgar

Persone
 Black Knight – soprannome del golfista sudafricano Gary Player e relativo marchio aziendale
 Black Knight – soprannome del funzionario inglese del XV secolo Ralph de Ashton

Altro
 Black Knight – detrito spaziale/satellite
 Black Knight – motociclo del 1954
 Black Knight – missile balistico del 1958
 Black Knight – azienda finanziaria statunitense
 Black Knight – cavallo da corsa australiano

Pagine correlate 
 Cavaliere nero